Louis Verbeeck (politicus), een Belgisch politicus
 Louis Verbeeck (schrijver), een Vlaams schrijver